August Kautz – ufficiale statunitense di origini tedesche
 Christian Kautz – pilota automobilistico svizzero
 Federico Kautz – rapper tedesco
 Wibs Kautz – cestista statunitense